Stazione di Ōmagari  – stazione ferroviaria giapponese a Daisen
Stazione di Ōmagari  – stazione ferroviaria giapponese a Rokunohe